Novela (z lat. novellus, nový, mladý) je:
 novela (literatura) – kratší próza, psané literární dílo
 novela (právo) – úprava zákona nebo jiného právního předpisu

Externí odkazy